

Дая — село, Шелопугінський район, Забайкальський край

Дая — комуна, повіт Джурджу
 Дая — село, повіт Джурджу, комуна Дая
 Дая — село, повіт Харгіта, комуна Улієш
 Дая — село, повіт Муреш, комуна Аполд
 Дая — село, повіт Муреш, комуна Бахня
 Дая — село, повіт Сібіу, комуна Рошія